Miejscowości w USA:
 Manor – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
 Manor – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Travis
Gminy w USA:
 Manor (ang. Manor Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
 Manor (ang. Manor Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster